Аннаба:

 Аннаба — крупнейший город северо-восточного Алжира.
 Аннаба — провинция (вилайя) в северо-восточной части Алжира.
 Аннаба — залив Средиземного моря в северо-восточной части Алжира.